Оболтино — название населённых пунктов в России:

 Оболтино — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Оболтино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.